

Gruppo A

Allenatore:  Ivo Šušak

Allenatore:  Karel Brückner

Allenatore:  Han Berger

Allenatore:  Iñaki Sáez

Gruppo B

Allenatore:  Howard Wilkinson

Allenatore:  Marco Tardelli

Allenatore:  Dušan Radolský

Allenatore:  Raşit Çetiner

Note

Campionato europeo di calcio Under-21 2000